Анатолий Беликов:
 Беликов, Анатолий Иосифович (1931—2011) — горняк, Герой Социалистического Труда (1971).
 Беликов, Анатолий Кириллович (1939—1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.